Акай (, до 2010 г. — Ильинка) — село в Алгинском районе Актюбинской области Казахстана. Административный центр Акайского сельского округа. Код КАТО — 153239100.

Население 

В 1989 году население села составляло 1244 человек. Национальный состав: казахи — 52 %, украинцы — 22 %. В 1999 году население села составляло 1229 человек (608 мужчин и 621 женщина). По данным переписи 2009 года в селе проживали 624 человека (321 мужчина и 303 женщины).

Примечания 

Населённые пункты Алгинского района
Переименованные населённые пункты Казахстана